Шауры — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шауры — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Шауры — деревня в Витебском районе Витебской области.